Амальфітано () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Морган Амальфітано — французький футболіст
 Ромен Амальфітано — французький футболіст